Ejdern kan avse

 Ejdern – en sjöfågel, se ejder
 S/S Ejdern – ett svenskt passagerarångfartyg från 1880
S/S Ejdern (1898) – ett svenskt passagerarångfartyg från 1898
HMS Ejdern (B01) – ett av svenska marinens hydrofonbojfartyg,
 M/S Ejdern – en åländsk färja
M/S Ejdern af Stockholm – ett tidigare svenskt sjömätningsfartyg, byggt 1916
Ejdern – en flod i norra Tyskland som mynnar i Nordsjönen tyska floden, se Eider